Kainuunjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kainuunjärvi (Gällivare socken, Lappland, 748901-174775), sjö i Gällivare kommun,  (38,5 ha)
Kainuunjärvi (Gällivare socken, Lappland, 749487-172397), sjö i Gällivare kommun,  (13,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn